Светият синод е върховен орган на Българската православна църква, основан през 1870 г. с учредяването на Българската екзархия. До 1914 г. Светият синод заседава в Цариград, след това – в София. Заседава в пълен и намален състав, под председателството на екзарха (от 1953 г. – на патриарха). През 1924 г. Св. Синод проучва въпроса за приемане на гражданския календар, според който големите Хриетови празници Рождество и Възкресение ще сьвпаднат с
празниците на западната църква.

Състав на Светия синод

Други български православни епископи

Бележки

Външни препратки 
 Епархии на Българската православна църква , Официален сайт
 Ръководство на Православна духовна академия „Св. св. Кирил и Методий“

Българска православна църква
Религия в София